Cherakina är en ö i Antarktis. Den ligger i havet utanför Västantarktis. Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Källor 

Öar i Västantarktis
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis